Hitrostno drsanje na kratke proge na Zimskih olimpijskih igrah 2010 - moški na 500 metrov, tekmovanje je potekalo 13. in 26. januarja 2010.

Rezultati

Predtekmovanje

Četrtfinale

Polfinale

Finale

Finale B

Finale A 

moški 500